Середняки:
 Середняки (среднее крестьянство) — название крестьян в сельском хозяйстве дореволюционной и Советской России, занимающих промежуточное экономическое положение между бедняками и кулаками.

Топонимы

Белоруссия 
 Середняки — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Середняки — посёлок в Слуцком районе Минской области.

Украина 
 Середняки — село в Гадячском районе Полтавской области.